Фёдор Троекуров:
 Троекуров, Фёдор Иванович
 Троекуров, Фёдор Михайлович (ум. 1594) — князь, дворянин московский и воевода, затем окольничий (1581) и боярин (1584).